Il doppio del torneo di tennis Kranj Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Antonio Baldellou-Esteva e Héctor Ruiz Cadenas che hanno battuto in finale Adrián García e Damián Patriarca 0-6, 6-2, [10-7].

Teste di serie 

 Adrián García /  Damián Patriarca (finale)
Assente

 Florin Mergea /  Jaroslav Pospíšil (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver /  Pablo Santos (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kranj Challenger 2006